Anne Landois (1953) – sceneggiatrice francese
 Felix Landois (1879-1945) – medico chirurgo e docente tedesco
 Hermann Landois (1835-1905) – zoologo, docente e scrittore tedesco
 Leonard Landois (1837-1902) – fisiologo tedesco
 Michel Landois (1696-1726) – pittore francese
 Paul Landois (1696-1769) –  drammaturgo, enciclopedista e pittore francese
 Serge Landois (1961) – scultore francese